La Temporada 2003 de World Series Light es la segunda edición de este campeonato siendo la categoría antesala de la Temporada 2003 de World Series V6 dentro de las World Series by Nissan. Se estrena el nuevo nombre del campeonato además de un nuevo monoplaza, el Dallara Light 01, meses después renombrado como Dallara WSL3, que sustituye al Coloni-Nissan y ofrece 250 CV a 8000 r.p.m.

Calendario 

Temporada

†* Originalmente la cita inaugural iba a disputarse en el Circuito de Magny-Cours el 18 de mayo, pero tras una recomendación del fabricante de motores (AER) se suspendió.

Escuderías y pilotos participantes

Clasificaciones

Pilotos 

 Sistema de puntuación:

Escuderías 

World Series by Renault
Deportes de motor en 2003